«Большая любовь» () — американский драматический телесериал канала HBO о вымышленной семье мормонов-фундаменталистов, проживающей в Юте и практикующей полигамию. В сериале снимались Билл Пэкстон, Хлоя Севиньи, Джинн Трипплхорн, Джиннифер Гудвин, Гарри Дин Стэнтон, Аманда Сейфрид, Дуглас Смит, Грейс Забриски и Мэтт Росс.

Премьера в США состоялась 12 марта 2006, сразу за премьерой 6 сезона сериала Клан Сопрано. Второй сезон вышел в 2007 году, а третий сезон начали транслировать в США и Канаде 18 января 2009. В августе 2009 начались съёмки четвёртого сезона, премьера которого состоялась 10 января 2010.

Обзор 
Сериал создан совместно Марком Олсеном,  Уиллом Шеффером и Дастин Лэнс Блэк, которые так же выполняли роль исполнительных продюсеров.

Сценаристом сериала выступил Дастин Лэнс Блэк.

Олсен и Шеффнер провели почти три года, собирая материал, который лёг в основу сценария, они намеревались создать беспристрастное описание полигамии в Америке, не пытаясь кого-либо осуждать. Вступительная песня в сериале «God Only Knows» исполняется The Beach Boys; музыкальное сопровождение сочинил Дэвид Бёрн. Музыкальное сопровождение первого сезона создано Марком Моверсбахом.

Роли исполняют

Главные 
 Билл Пэкстон — Билл Хенриксон — главный герой. Практикует полигамию.
 Джинн Трипплхорн — Барбара Хенриксон — первая и законная жена Билла. Мать Сары, Бэна и Тэнси.
 Хлоя Севиньи — Николетт «Ники» Грант — вторая жена Билла, дочь Романа Гранта, присматривала за Барб во время её болезни. Мать Уэйна и Рэймонда.
 Джиннифер Гудвин — Марджин Хеффман — третья и самая молодая жена Билла. Мать Лестера, Аарона и Нэйл.
 Аманда Сейфрид — Сара Хенриксон — старшая дочь Билла и Барб, не разделяющая взгляды своего отца на полигамию.
 Дуглас Смит — Бэн Хенриксон — сын Билла и Барб. Решил следовать по стопам отца.
 Шон Доил — Джои Хенриксон — бывший футболист, играл за Dallas Cowboys, Брат Билла, женат на Ванде Хенриксон. Так же делает попытку ведения полигамной жизни.
 Мелора Уолтерс — Ванда Хенриксон — невестка Билла, жена Джои Хенриксона, сестра первого мужа Ники Джей. Джея. Психически неуравновешена.
 Джоэль МакКиннон Миллер — Дон Эмбри — лучший друг Билла и партнёр по бизнесу. Практикует полигамию.
 Грейс Забриски — Луис Хенриксон — мать Билла. Ненавидит его отца.
 Мэтт Росс — Алби Грант — сын Романа Гранта, скрывает свою бисексуальность.
 Мирей Инос — Кэтти Маркварт (умирает) — невеста Джои, не ставшая второй женой. Погибает в автомобильной катастрофе. Играет сестру-близнеца Кэтти — Джодин.
 Гарри Дин Стэнтон — Роман Грант (умирает) — пророк и лидер общины Джунипер Крик. Отец Ники. Убит Джои Хенриксоном.

Второстепенные 
 Брюс Дерн — Фрэнк Харлоу — заносчивый отец Билла. Находится в странной и ужасной вражде с Луис.
 Мэри Кей Плейс — Аделин Грант — шестая жена Романа Гранта. Мать Ники и Алби. Благодаря своему напористому характеру и уму завоевала признание и уважение Романа.
 Джудит Хоаг — Синди Даттон-Прайс — сестра Барб.
 Патрик Фабиан — Тед Прайс — муж Синди.
 Дэйви Чейз — Ронда Волмер — 16-летняя девочка, которая должна была выйти замуж за Романа Гранта. Патологическая врунья и социопатка.
 Белла Торн — Тэнси Хенриксон — младшая дочь Билла и Барб.
 Брайян Келвин — Эдди Хенриксон — младший брат Луис, дядя Билла.
 Тина Мажорино — Хитер Тёттл — лучшая подруга и коллега Сары Хенриксон.
 Бранка Катич — Ана — бывшая четвёртая жена Билла. Их брак не был долгим.
 Киган Холст — Уэйн Хенриксон — первый сын Ники и Билла.
 Гарретт Грей — Рэймонд Хенриксон — второй сын Ники и Билла.

Эпизодические 
 Желько Иванек — Джей. Джей., первый муж Ники, брат Ванды.
 Аидан Гонсалес и Эндрю Гонсалес — Джои Хенриксон младший.
 Кристофер Рандаззо и Зачари Рандаззо — Джои Хенриксон младший. (4 сезон)
 Айлиш О-Коннор и Джулия О-Коннор — Нэлл Хеффман (4 сезон)
 Уэнди Филлипс — Пэг Уэмбри, жена Дона, главбух Хоум Плюс.
 Кайл Галлнер — Джейсон Уэмбри, сын Дона и Пэг, лучший друг Бэна.
 Анни Фицджеральд — Верна, вторая жена Дона.
 Рени Алберт Джулип «Джо-Джо», третья жена Дона.
 Карлос Джакотт — Карл Мартин, сосед.
 Андрю Василевски — Пэм Мартин, жена Карла.
 Джоди Маркелл — Уэнди Хант, секретарша Билла.
 Сара Джонс — Брин, бывшая подружка Бэна.
 Аарон Пол — Скотт, жених Сары.
 Лоренс О-Доннелл — Ли Хатчер, адвокат семьи.
 Джим Бивер — Картер Риз, знакомый Билла по бизнесу.
 Люк Аскъю — Холлис Сингер Грин, патриарх конкурирующей группы полигамистов.
 Сэнди Мартин — Сэлма Грин, первая жена и партнёр Холлиса, младшая сестра Романа. Обычно одевается и говорит как мужчина.
 Карли Колеман — Бренди Тиссел, двоюродный брат Билла.
 Энн Дудек — Лура Грант, третья и любимая жена Алби.
 Эллен Бёрстин — Нэнси, странноватая мать Барбары Хенриксон.
 Марк Л. Янг — Фрэнки, брат Билла по отцу. Несмотря на существенную разницу в возрасте, Билл воспринимает Фрэнки таким же братом, как и Джои.
 Роберт Бельтран — Джерри Флют, представитель одного из индейских племён, которое пытается открыть казино с помощью Билла.
 Ноа Тишби — Ладонна Флют, помощница Джерри, подразумевается, что жена.
 Нэнси Олсон — Кэтрин
 Маргарет Изли — Эйприл Блессинг

Эпизоды

Выход на DVD

Генеалогическое древо

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2006 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Программы телеканала HBO
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Юте
Телесериалы США, завершённые в 2011 году